Café generalmente se refiere a la bebida estimulante producida por la infusión de los granos tostados y molidos del fruto del cafeto. Además, puede hacer referencia a:

 El género de plantas Coffea, de nombre vulgar «cafeto» o «café», como se llama también a la semilla de estas especies vegetales.
 El apócope de cafetería.
 El café o La comedia nueva, comedia satírica de Leandro Fernández de Moratín estrenada en 1792.
 El color marrón, cuyo sinónimo es «café».
 CAFE (‘Camaradas, Arriba Falange Española’), acrónimo utilizado como lema político en España desde mediados de la década de 1930.

Enlaces externos